Een verkeersweg:
 N609 (België)
 N609 (Frankrijk)
 N609a (Frankrijk)
 N609 (Nederland), zie Provinciale weg 609

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing